Ойсенхайм () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Майн-Шпессарт.  Население составляет 3249 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 56,84 км². Официальный код  —  09 6 77 127.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии